Прва лига Републике Српске у фудбалу 2010/11. је шестнаеста по реду сезона Прве лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. Сезона је почела 14. августа 2010, а завршила 4. јуна 2011. године.

Лига у овој сезони има 14 клубова. Победник лиге се пласира у Премијер лигу. Из Прве лиге Републике Српске на крају сезоне испадају два најслабије пласиране екипе а у њу улазе два победника Друге лиге Републике Српске (Запад, Исток). У случају да из Премијер лиге испадну два клуба из Републике Српске онда у другу лигу испадају последње три екипе.

У односу на прошлу сезону промењене су четири екипе. Уместо Дрине Зворник која је као победник Прве лиге у сезони 2009/10. пласирала у Премијер лигу 2010/11. и три екипе Слоге Трн, Љубића и Романије, који си испали у Другу лигу Републике Српске, у Прву лигу су ушли, победници обе групе Друге лиге Слобода Мркоњић Град и Подриње, као и две екипе које су испале из Премијер лиге.

Победник Лиге у сезони 2010/11. постала је Козара из Градишке која се овом победдом враћа у Премијер лигу.

Лигу напуштају две последње пласпласиране екипе Фамос из Војковића и БСК из Бањалуке које прелазе у Другу лигу Републике Српске.

Клубови

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

Листа стрелаца 
 11 голова
 Младен Бојић — Модрича Максима
 10 голова
 Срђан Витковић — Фамос Војковићи
 Зоран Никић — Подриње 
 8 голова
 Синиша Радоја — Слобода Мркоњић Град
 Бојан Спасојевић — Козара
 Марко Колунџија — Слобода Нови Град
 Неђо Шука — Сутјеска Фоча
 7 голова
 Немања Кнежевић — Пролетер Теслић
 Дејан Којић — Козара
 Симо Кузмановић — Слога Добој

Статистика лиге 2010/11. 
 Укупно одиграно : 182 утакмице
 Победе домаћина: 117 утакмица што процентуални износи 64,2%
 Победе гостију: 27 утакмица што процентуално износи 14,8%
 Нерешено: 38 утакмица или 21% утакмица
 Постигнуто голова: 451 гол (рачунајући службене резултате), од тога 309 су постигли домаћини, 142 гости
 Просечан број голова по утакмици: 2,478
 Најчешћи резултати: 1:0 (45 пута), 2:1 (25 пута) и 2:0 (23 пута)
 Два пута су утакмице регистроване службеним резултатом због наступа играча који нису имали право на то (Фамос - Козара, Модрича - Младост)

Види још 
 Прва лига Републике Српске у фудбалу
 Фудбалски савез Републике Српске

Спољашње везе 
 Фудбалски Савез Републике Српске 
 Фудбалски савез Републике Српске: Прва лига Републике Српске у фудбалу 2010/11. 
 РС-Спорт: Спуштена завјеса у Првој лиги Републике Српске, 04.06.2011. 

Прва лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2010/11.